Збійка (, , ) — підземна похила або горизонтальна виробка між двома горизонтальними, похилими або вертикальними виробками, яка замикає контур прямоточного провітрювання підземних виробок.

Збійкою також називають комплекс робіт для сполучення двох підземних виробок або однієї виробки з поверхнею або між собою.

Основне призначення — забезпечення руху повітря між виробками згідно із заданою схемою провітрювання, створення умов для провітрювання тупикових спарених виробок під час їх проведення. Використовуються також для траснпортного сполучення між паралельними виробками.

Література 
 

Гірничі виробки
Гірнича термінологія